interpreter – wzorzec projektowy
 interpreter – program analizujący kod źródłowy i wykonujący go
 Left-brain interpreter,  – koncepcja dotycząca działania lewej półkuli mózgu (zob. płat skroniowy), prowadzącego do racjonalizowania i generalizowania nowych informacji o otoczeniu (odniesienie do wiedzy zgromadzonej wcześniej, „aby nasza narracja była logiczna”; zob. .